Arrate steht für
 Arrate, Berg in der baskischen Provinz Guipúzcoa, Spanien

Arrate ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Arrate (* 1941), chilenischer Politiker
 Mariano Arrate (1892–1963), spanischer Fußballspieler
 Marina Arrate (* 1957), chilenische Dichterin